Mona – amerykańska rockowa grupa muzyczna
 Mona – debiutancki album zespołu Mona
 Mona Lisa – obraz Leonarda da Vinci
 Mona – szanta
 Mona – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Juab w USA
 Mona (ang. Mona Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Ford w USA
 mona (Cercopithecus mona) – małpa z rodziny makakowatych
 Mona – jedna z wysp Portoryko
 Mona – cieśnina między wyspami Portoryko a Haiti
 Mona – statek ratowniczy bazujący w Broughty Ferry w Szkocji